Плес у Лунаси () америчка је филмска драма из 1998. са Мерил Стрип у главној улози.

Улоге 

|-
|Мерил Стрип || Кејт Манди
|-
|Мајкл Гамбон || Џек Манди
|-
|Кетрин Макормак|| Кристина Манди
|-
|Кети Берк || Меги Манди
|-
|Софи Томпсон || Роуз Манди
|-
|Брид Бренан|| Агнес Манди
|-
|Рис Иванс || Џери Еванс
|-
|Кејт О'Тул || хемичарка
|}

Спољашње везе 
 

Амерички филмови
Британски филмови
Филмови на енглеском језику
Филмови 1998.